Koolhof ist der Familienname von

 Jurrie Koolhof (* 1960), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Wesley Koolhof (* 1989), niederländischer Tennisspieler